Го́мель:
 Гомель — город в Белоруссии.
 Гомель — аэропорт, расположенный в 8 километрах от города Гомеля.
 Гомель — железнодорожная станция в городе Гомель.
 Гомель — агрогородок в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 Гомель — озеро в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 «Гомель» — белорусский хоккейный клуб, базирующийся в городе Гомеле.
 «Гомель-2» — белорусский хоккейный клуб, базирующийся в городе Гомеле.
 «Гомель» — белорусский футбольный клуб, базирующийся в городе Гомеле.
 «Гомель-2» — футбольный клуб из Гомеля.
 «Гомель-СДЮШОР-8» — футбольный клуб из Гомеля.
 «ДСК-Гомель» — футбольный клуб из Гомеля.

См. также